«The Best of Michael Jackson» — перша компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 28 серпня 1975 року лейблом Motown.

Список композицій

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона
Альбоми Motown Records